Châtenoy (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Châtenoy (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France